Bruno Pedron – vescovo cattolico italiano
Eleonora Pedron –  conduttrice televisiva, attrice, stilista ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2002.